Das Damendoppel der French Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Jana Novotná und Helena Suková. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Jana Novotná gegen Laryssa Sawtschenko und Natallja Swerawa, das Gigi Fernández und Novotná in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1991